

Февраль 
 9 февраля — Император Кэйтай, 26-й император Японии (507—531).

Сентябрь 
 13 сентября — Кавад I, царь царей (шахиншах) Ирана (488—498/499 и 501—531).

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Амаларих, король вестготов (511—531).
 Клотильда Младшая, королева вестготов, жена короля Амалриха.
 Яхав-Те-Кинич I, правитель майяского царства Канту (484—531) со столицей в Караколе.

0531
Умершие в 531 году